Il Campionato di Legadue di pallacanestro maschile 2002-2003 è stato il secondo organizzato in Italia.

Le quattordici società si incontrano in una regular season (girone all'italiana) con partite di andata e ritorno ed una seconda fase di altre sei giornate detta ad orologio. Al termine della stagione regolare, le ultime due retrocedono in Serie B d'Eccellenza, mentre le prime otto si giocano un'unica promozione ai play-off.

Stagione regolare + Fase a orologio

Classifica

Risultati

Play-off

Statistiche individuali

Verdetti
 Promossa in serie A:  Sanic Teramo.Formazione: Tyrone Grant, Ryan Hoover, Tommaso Plateo, Fernando Labella, Gianluca Lulli, Pietro Bianchi, Federico Pieri, Ian Lockhart, Mario Boni. Giocatori svincolati o trasferiti: Ime Oduok, Giuseppe Stama. Allenatore: Franco Gramenzi.
 Retrocessa in serie B1:  Cimberio Valve NovaraFormazione: Dennis Mims, Marc Salyers, Ariel Aimaretti, Fabrizio Mariani, Fabrizio Ambrassa, Ismael Santos, Trent Whiting, Marco Rossi, Damián Tintorelli, Franco Ferroni. Giocatori svincolati o trasferiti: Nicola Ogliaro, Federico Ferrari, Maurizio Giadini, Rashad Phillips. Allenatore: Enrico Marietta, Federico Danna (fino 25/03/2003).
 Retrocessa in serie B1:  Upea Capo d'Orlando.Formazione: Alessandro Fantozzi, Francesco Orsini, Richard Petruška, James Robinson, Iiro Tenngren, Jahor Meščarakoŭ, David Arigbabu, Alessandro Bencaster, Henry Turner. Giocatori svincolati o trasferiti: Karim Shabazz, Matt Alosa, Jeff Masudi, Alexander Lazic, Marcelo Capalbo, Gianni Cugini. Allenatore: Franco Marcelletti (dal 17/12/2002), Gianni Lambruschi.
 Ripescata in LegaA per esclusione della Virtus Bologna:  Pallacanestro Messina.Formazione: Leonardo Busca, Enrico Burini, Sebastiano Grasso, Agostino Li Vecchi, Herman Smith, Brian Oliver, Mike Bernard, Piergiacomo Di Leonardo, Aleksandar Dacic, Marques Bragg. Giocatori svincolati o trasferiti: Ruggero Fiasco, Francesco Foiera. Allenatore: Giovanni Perdichizzi.
 Ripescata in LegADue al posto di Messina:  Cimberio Valve Novara

Bibliografia
 La Gazzetta dello Sport edizione 2002-03

Pallacanestro nel 2002
Pallacanestro nel 2003
2002-2003